Gardoqui ist ein spanischer Familienname baskischen Ursprungs. Folgende Personen tragen diesen Namen:

 Diego María de Gardoqui y Arriquibar (1735–1798), spanischer Bankier, Diplomat und Minister
 Francisco Antonio Xavier de Gardoqui y Arriquibar (1747–1820), spanischer Kardinal und Politiker, Bruder von Diego
 Jose de Gardoqui Jaraveitia (1761–1816), spanischer Gouverneur der Philippinen